Heilige Jungfrau bezeichnet:
 die hl. Jungfrau Maria, in den orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche als immerwährende Jungfrau verehrt
 (veraltend) allgemein eine jungfräuliche Heilige

Heilige Jungfrauen werden genannt:
 im frühen Christentum weibliche Gemeindemitglieder, die ein jungfräuliches Leben um des Himmelreiches willen gelobt hatten, siehe  geweihte Jungfrau
 Gruppen von (meist drei oder vier) heiligen Jungfrauen, siehe Drei heilige Frauen, darunter insbesondere:
 die drei heiligen Jungfrauen oder „heiligen Madl“ in der Gruppe der 14 Nothelfer: Barbara, Margareta und Katharina
 die Gruppe der vier Virgines capitales